Marijan Brnčić (Tribalj, 23. srpnja 1940.) bivši je hrvatski nogometni reprezentativac koji je deset puta nastupio za Jugoslavensku nogometnu reprezentaciju.

Karijera 
Igrao je na mjestu stopera, središnjeg beka i središnjeg obrambenog veznjaka, ali uglavnom je igrao lijevog beka. S zagrebačkim Dinamom osvojio je Kup velesajamskih gradova 1966./67. Brnčić je bio zahvalan kao igrač kojeg se moglo staviti na bilo koju poziciju u obrani.

Igračka statistika 
Klubovi

Reprezentacija

Trenerska statistika 
Klubovi

Reprezentacije

Datumi predstavljaju prve i posljednje utakmica pod Brnčićem; ne datume službenih imenovanja

Nagrade i priznanja

Igrač 

Dinamo Zagreb

 Kup maršala Tita: 1969.
 Kup velesajamskih gradova: 1966./67.

Kortrijk

 Doigravanje belgijske druge lige: 1976.

Trener 

Rijeka

 Kup maršala Tita: 1979.

Hrvatska malonogometna reprezentacija

Srebrna medalja Futsal: Mundialito: 1994.

Izvori

Vanjske poveznice 

 reprezentacija.rs: Marijan Brnčić
 Dinamova statistika 
 Hrvatski olimpijski odbor 

Treneri NK Zagreba
Treneri HNK Rijeke
Hrvatski nogometni treneri
Nogometaši Dinama
Nogometaši HNK Rijeke
Jugoslavenski nogometni reprezentativci
Hrvatski nogometaši